Hasso ist ein männlicher Vorname.

Etymologie 
Alter deutscher, männlicher Vorname, abgeleitet von dem Namen des Volksstammes der Hessen. Hassi = die Hessen (Althochdeutsch). Hasso = Der Hesse.

Personen mit Vornamen Hasso 
 Hasso von Boehmer (1904–1945), Oberstleutnant im Generalstab und einer der Mitverschwörer des 20. Juli 1944
 Hasso von Etzdorf (1900–1989), deutscher Botschafter und im Dritten Reich Vortragender Legationsrat
 Hasso Menowin Fröhlich (* 1987), deutscher Popsänger
 Hasso Grabner (1911–1976), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Wirtschaftsfunktionär der DDR und Schriftsteller
 Hasso Herschel  (* 1935), Fluchthelfer an der innerdeutschen Grenze, der insgesamt 1001 Menschen bei ihrer Flucht geholfen hat
 Hasso Hofmann (1934–2021), deutscher Rechtsphilosoph und Verfassungsjurist
 Hasso von Hugo (* 1946), deutscher Maskenbildner

 Hasso von Manteuffel (1897–1978), deutscher Offizier und Politiker (FDP, FVP, DP)
 Hasso Plattner (* 1944), deutscher Unternehmer
 Hasso Reschke (* 1941), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hasso Spode (* 1951), deutscher Historiker
 Hasso Schützendorf (1924–2003), deutscher Unternehmer
 Hasso Viebig (1914–1993), deutscher Brigadegeneral
 Hasso Zorn (1931–2016), deutscher Synchronsprecher

Personen mit Familienname Hasso 
 Harry Hasso (1904–1984), deutsch-schwedischer Kameramann, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Signe Hasso (1915–2002; gebürtig Signe Eleonora Cecilia Larsson), schwedisch-US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges 
Hasso ist im deutschsprachigen Raum ein verbreiteter Name für Hunde.

Siehe auch 
 Hasson

Männlicher Vorname